Die Flamsteed-Bezeichnungen von U bis V.



Ursa Major (Großer Bär)

Ursa Minor (Kleiner Bär)

Vela (Segel des Schiffs)

Virgo (Jungfrau)

Vulpecula (Fuchs)

Legende

Siehe auch 

 Liste der nicht mehr verwendeten Flamsteed-Bezeichnungen
 Liste der Bayer-Bezeichnungen von U bis V

FlamsteedBezeichnung U